Le   d'armée,  ou XVII corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  d'armée (Empire allemand)
  corps d'armée de réserve de la Deutsches Heer
  d'armée (Allemagne)

France
  d'armée (France)

Italie
  corps d'armée, du Regio esercito

Royaume-Uni
  d'armée (Royaume-Uni)

Catégorie : Homonymie d'unités militaires